Молодцов — русская фамилия; женская форма .

Известные носители 
 Молодцов, Александр Васильевич (род. 1962) — советский футболист.
 Молодцов, Артём Игоревич (род. 1990) — российский футболист.
 Молодцов, Борис Андреевич (род. 1926) — советский государственный деятель.
 Молодцов, Владимир Александрович (1911—1942) — советский разведчик, Герой Советского Союза.
 
 Молодцов, Дмитрий Семёнович (1908—1943) — Герой Советского Союза.
 Молодцов, Игорь Николаевич (род. 1954) — советский и российский учёный-механик.
 
 Молодцов, Семён Степанович (1905—1972) — генерал-майор.
 Молодцов, Степан Васильевич (1919–1998) – юрист, специалист по морскому праву.
 Молодцов, Фёдор Фёдорович (1855—1919) — русский артист цирка, акробат и гимнаст, канатоходец.

